Campionato asiatico per club 2018 – torneo pallavolistico femminile
 Campionato asiatico per club 2018 – torneo pallavolistico maschile